Cratere Lampland – cratere lunare
 Cratere Lampland – cratere su Marte